Sváb ist der Familienname folgender Personen:
 Dániel Sváb (* 1990), ungarischer Fußballspieler

Sváb bezeichnet zudem:
 den ehemaligen und ungarischen Namen der slowakischen Gemeinde Dolná Ves.

Siehe auch:
 Švab